Andělské schody označují dvě sousedící přírodní lokality:

 Přírodní rezervace Andělské schody (přírodní rezervace)
 Přírodní památka Andělské schody (přírodní památka)